SMAP (Смап) — японский бой-бэнд, созданный идол-агентством Johnny & Associates. Название группы — акроним от «Sports Music Assemble People». Состоит из пяти человек. Вначале состояла из шести, но в 1996 году Кацуюки Мори покинул группу.

Состав 
 , род. 18 августа 1972 г.
 , род. 13 ноября 1972 г.
 , род. 8 декабря 1973 .
 , род. 9 июля 1974 г.
 , род. 31 января 1977 г.

Бывшие участники 
 , род. 19 февраля 1974 г.

Дискография

Синглы

Альбомы

Компиляции

Альбомы ремиксов

Мини-альбомы (EP)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница SMAP на сайте Johnny & Associates
  Официальная страница SMAP на сайте JVC Music

Johnny's
Бой-бэнды Японии
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квинтеты